La Green Team est un groupe de pop adolescente promouvant la protection de l'environnement et dont une partie des bénéfices revient à la fondation GoodPlanet.

Historique 

Ce groupe est créé à l'initiative de la fondation GoodPlanet.

Le  sort le premier single de La Green Team, Les Enfants du Monde, interprété par Erza Muqoli. Le 24 juin sort le clip.

Le  sort le premier album de La Green Team, incluant Les Enfants du Monde, Trois petits pas et Et demain ?.

Discographie

Album studio

Singles 

 2020 : Les enfants du monde
 2020 : Trois petits pas

Références

Lien externe 

 Rejoins la Green Team ! sur le site de la fondation GoodPlanet

Groupe musical formé en 2020